Gheorghe Mihai Florescu est un footballeur international roumain, né le  à Cluj-Napoca en Roumanie. 

Florescu évolue depuis 2016 à l'Omonia Nicosie, où il occupe le poste de milieu défensif.

Biographie 
Le , Florescu signe un contrat d'un an et demi avec le club Azerbaïdjanais FK Qabala.

Carrière

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Cluj-Napoca
Naissance en  mai 1984
Footballeur international roumain
Joueur du CF Universitatea Cluj-Napoca
Joueur du Sheriff Tiraspol
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du FC Midtjylland
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur de l'Arsenal Kiev
Joueur de l'Astra Giurgiu
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Qabala
Joueur de l'Omónia Nicosie